El término ejido puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

En México
 al ejido, una porción de tierra no cautiva y de uso público o una propiedad rural de uso colectivo;

En Argentina
 a un ejido, sinónimo de término municipal.

También:

En Venezuela
 a Ejido, localidad en el estado Mérida;

En Panamá
 a El Ejido, localidad de la provincia de Los Santos;

En España
 a El Ejido, municipio en la provincia de Almería;
 a El Ejido, barrio de Málaga;
 a El Ejido, barrio de León;

Deporte
al CD El Ejido, club de fútbol sala del municipio almeriense de El Ejido;
al Club Deportivo El Ejido 2012, del municipio almeriense de El Ejido, formado inicialmente como sección de fútbol de El Ejido Fútbol Sala;
al Club Deportivo Ejido, club de fútbol aficionado de León, España;
al Club Polideportivo Ejido y al Club Polideportivo Ejido "B", antiguos clubes de fútbol de la localidad almeriense;
al Estadio El Ejido, antiguo estadio en Quito, Ecuador.

Enlaces externos